Тулькули́ () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Златопольского сельского округа. Код КАТО — 117051700.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 44 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 28 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Златополье.

Абсолютная высота — 422 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Обалы — на северо-востоке, село Новоандреевка — на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 365 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 343 человека (178 мужчин и 165 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 232 человека (115 мужчин и 117 женщин).

Улицы 
 ул. Лесная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района